UDG oder UdG als Abkürzung bezeichnet:

 Universidad de Guadalajara, Universität in Guadalajara, Mexiko
 Universität Girona, Universitat de Girona, Universität in Girona Spanien
 Universi Dominici Gregis, Apostolische Konstitution von Papst Johannes Paul II.
 Urkundsbeamter der Geschäftsstelle, eine Urkundsperson bei deutschen Gerichten

UDG